Frank Scannell – attore statunitense
 Sean Scannell – calciatore irlandese
 Tom Scannell – calciatore irlandese